Доне́цкий национа́льный медици́нский университе́т () — высшее учебное заведение в Донецке. Основан 25 ноября 1930 года.

В рамках университета работают интернатура, магистратура, клиническая ординатура, аспирантура, докторантура, курсы повышения квалификации врачей, 8 факультетов, 82 кафедры, 115 клинических баз, НИИ травматологии и ортопедии, НИИ медико-социальных проблем семьи, университетская клиника. В университете на начало 2008 года работали 985 научно-педагогических специалистов, из них 1 член-корреспондент АН (профессор И. В. Комиссаров), 2 академика НАМНУ (профессора В. Н. Казаков и Г. В. Бондарь), 8 членов-корреспондентов НАМНУ, 9 академиков АНВШ, 186 докторов наук и профессоров, 660 доцентов и кандидатов наук. Обучалось около 5000 студентов, ежегодно повышали квалификацию более 7000 врачей. За годы существования университета подготовлено более 50 000 специалистов. Диплом об окончании ДонНМУ получили 2057 иностранных граждан из 85 стран мира.

На территории университета установлены бюст и памятник Максиму Горькому и памятник медицинским работникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

История 
Основан в июне 1930 года как Сталинский медицинский институт (СМИ). Первым директором института был назначен И. Я. Олимпиев.

На общих производственно-комсомольских сборах сотрудников и студентов в 1934 году принято решение о присвоении вузу имени Максима Горького. Первый выпуск врачей состоялся в 1935 году.

В 1937—1938 годах обязанности директора института исполнял профессор И. Д. Ионин, дальше и до начала войны — доцент В. М. Шейкин.

В 1939 году были открыты педиатрический и санитарно-гигиенический факультеты. Во время Великой Отечественной войны институт продолжал работать. С сентября 1943 года до марта 1944 года обязанности ректора исполнял профессор А. И. Войнар, в 1944—1951 годах — профессор Л. М. Кузьменко, 1951—1964 годах — профессор А. М. Ганичкин.

В 1959 году открыты лечебный факультет с вечерней формой обучения и подготовительное отделение для рабочей молодёжи, в 1963 году — ещё два самостоятельных факультета: стоматологический и усовершенствования врачей.

В 1973 году организован деканат по работе с иностранными студентами.

С 1964 по 1985 год ректором института был профессор Г. П. Кондратенко.

В 1991 году начали работу подготовительные курсы для иностранных граждан.

С 1985 год по 4 июня 2010 года вузом руководил академик НАМНУ, заслуженный деятель науки и техники, профессор В. Н. Казаков. 14 октября 2010 года ректором ДонНМУ назначен член-корр. НАМНУ, проф. Ю. В. Думанский.

В 1992 году состоялась реорганизация факультетов — образованы медицинские факультеты № 1, 2, 3, международный медицинский факультет. В 1993 году открыт факультет «Сестринское дело», медицинский лицей.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины внесла Донецкий медицинский университет им. М. Горького в перечень предприятий и организаций, приватизация которых запрещена в связи с их общегосударственным значением.

В 2005 году ДонНМУ присоединился к Болонскому процессу, что повлекло изменения в системе образования, принятой в вузе.

В 2014 году агентство «Эксперт РА» присвоило ВУЗу рейтинговый класс «С» означающий «высокий уровень» подготовки выпускников.

После начала вооруженного конфликта, Министерство образования Украины переместило ДонНМУ в город Краматорск Краматорске (сайт: https://dnmu.edu.ua/ru/kontakty-speczializovanoyi-vchenoyi-rady/). В письме к ректорам медицинских вузов ректор ДонНМУ член-корреспондент НАМНУ, профессор Ю. В. Думанский, акцентирует внимание на том, что ДНР «проводит незаконную и противоправную деятельность в городе Донецке». Часть студентов перевелась в другие медицинские вузы Украины. Часть преподавательского коллектива и студентов остались в Донецке.

С 2014 по 2017 год, обязанности ректора исполнял доцент Б.А. Богданов. С  февраля 2017 года  университетом руководит член-корреспондент НАМН Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор Григорий Анатольевич Игнатенко.  Часть сотрудников ДонНМУ были перемещены в г. Лиман. Кроме этого, функционируют факультеты в г. Кропивницкий и г. Мариуполь.

Факультеты 
 Лечебный № 1
 Лечебный № 2
 Медицинский
Педиатрия
Медико-профилактический
 Фармацевтический
 Стоматологический
 Интернатуры и Последипломного образования

Специальности 
 лечебное дело
 педиатрия
 фармация
 стоматология
 медико-профилактическое дело

Журналы ДонНМУ 
 
 
 Вестник неотложной и восстановительной медицины
 Журнал дерматовенерологии и косметологии им. Н. А. Торсуева
 
 
 Медико-социальные проблемы семьи
 
 
 Травма
 Университетская клиника

Известные выпускники 
 Бабенко, Георгий Авксентьевич — академик, учёный-биохимик, педагог, ректор Ивано-Франковского национального медицинского университета, доктор медицинских наук (1960), профессор (1961).
 Кнышов, Геннадий Васильевич — академик Российской Академии Медицинских Наук, НАНУ, АМНУ, директор Института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Амосова (с 1988).

Примечания

Библиография 
 Донецкий медицинский университет в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) [ Текст ] : биогр. справочник / Ред. В. Н. Казаков; сост. Г. К. Северин и др. — Донецк : Изд-во ДонГМУ, 2001 . — 104 с.
 Донецкий государственный медицинский университет им. М.Горького : [ Истор. справка. Основатели ДГМУ им. Горького] // Медицинская элита в лицах : Ведущие специалисты медицинских учреждений; Больницы, поликлиники, диагностические центры, стоматологии, аптеки : Донецкая область : Справочник. Ч. 1 . 2005 . 160 с. — С.9-16.
 Донецкий медицинский университет им. М. Горького // Донбасс с высоты свободного полета : В рамках Национальной программы «Пальма Мерцалова» : Фотоальбом . 2003 . 357 с. : ил. — С.215.
 Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького // Донецкая область. Наука и техника. Золотое сечение . 2002 . 303 с. : ил. — С.62-63.
 Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького // Медицинская элита Донбасса в лицах. 2006 : Справ. мед. учреждений и мед. услуг . 2006 . 176 с. : ил. — С.14.

Ссылки 
 
 
 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ

Донецк
Образование в Донецкой Народной Республике
Университеты Донецка